Livenka – villaggio dell'oblast' di Belgorod
 Livenka - villaggio dell'oblast' di Voronež
 Livenka – fiume della Russia